Ray Collins (acteur), Amerikaans acteur,
Ray Collins (musicus), lid van Frank Zappa's The Mothers of Invention
Ray Collins (honkballer), honkballer, 
Ray Collins (striptekenaar), striptekenaar,